Bei den IV. Olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen fand ein Wettbewerb in der Nordischen Kombination statt. Austragungsorte waren das Olympia-Skistadion und die Große Olympiaschanze am Gudiberg.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Ergebnisse 

Langlauf: 12. Februar 1936, 10:00 Uhr 
Skispringen: 13. Februar 1936, 11:00 Uhr 
51 Teilnehmer aus 16 Ländern, davon 48 in der Wertung.

Die Besucherzahl bei dem bei besten Wetterverhältnissen ausgetragenen kombinierten Sprunglauf übertraf mit 70.000 jene des Herrenslaloms. Dies wohl auch deshalb, weil auch Adolf Hitler, Reichswehrminister Werner von Blomberg, Propagandaminister Joseph Goebbels und Hermann Göring unter den Zuschauern waren. Vor der eigentlichen Konkurrenz gab es noch Versuchssprünge durch Spezialspringer durchgeführt wurden. Die drei nach dem Laufen führenden Norweger, vor allem Hagen und Hoffsbakken, konnten sich ihrer Medaillen sicher sein und riskierten wenig. Etwas mehr musste Brohdal aufpassen, der auf den viertplatzierten Šimůnek nur sechs Punkte Vorsprung aufwies. Doch er verbesserte sich nicht, während der Fünftplatzierte Severino Menardi über die Schanz rutschte und in der Gesamtwertung auf Platz 20 zurückfiel. Eine Klasse für sich war der Finne Lauri Valonen, der die längsten Sprünge zeigte und sich vom 26. auf den vierten Platz steigerte. Bei vielen Teilnehmern klaffte die Schere zwischen der Leistung aus dem Langlauf und jener im Springen (und umgekehrt) zu weit auseinander, so halfen dem Deutschen Toni Eisgruber und dem Österreicher Walter Delle Karth der zweite bzw. vierte Platz in diesem zweiten Teilbewerb wenig.

Weblinks 
 
 Offizieller Bericht der Olympischen Winterspiele 1936 (PDF; 29,6 MB)

Einzelnachweise 

Nordische Kombination bei den Olympischen Winterspielen
Nordische Kombination